Арапаима, или гигантская арапаима, или бразильская арапаима, или гигантская арапа́йма, или арапайма, или пираруку, или пураруку, или пайче () — тропическая пресноводная лучепёрая рыба из семейства аравановых отряда араванообразных. Из-за своей архаичной морфологии считается живым ископаемым.

Происхождение названия 
Научное название этого вида Arapaima gigas происходит от названия арапаима, так называют эту рыбу гвианские индейцы, и латинского gigas — «гигантская», бразильские индейцы называют её пираруку, что означает «красная рыба», из-за красновато-оранжевого цвета мяса и ярко-красных пятен на чешуе и непарных плавниках.

Описание 
Одна из самых крупных пресноводных рыб мира, длина обычно до 2 м, но отдельные особи достигают 3 м, а по неподтверждённым данным встречались особи 4,6 м в длину, максимальный зарегистрированный вес составил 200 килограммов. Тело удлинённое, сжатое с боков, покрытое очень крупной рельефной чешуёй, голова вытянутая, покрыта костными пластинками, сверху сильно уплощена, рот широкий верхний, брюхо закруглённое. Спинной и анальный плавники довольно длинные, спинной находится в задней части тела на хвостовом стебле непосредственно над анальным, вместе с хвостовым плавником и очень широким и сжатым с боков хвостовым стеблем они образуют эффективное «весло», придающее арапаиме мощное ускорение в момент нападения на добычу. Грудные плавники расположены очень низко у самого брюха. Окраска передней части тела буровато-оливковая с зеленовато-сизым отливом, на уровне начала непарных плавников плавно переходит в красноватую и к хвосту усиливается до тёмно-красной. Хвост с широкой тёмной каймой. На жаберных крышках также бывает красный цвет. Мясо красновато-оранжевое. На языке находятся острые костные зубы, которые вместе с нёбными зубами служат для удержания и измельчения добычи. Самец стройнее и ярче самки.

Одной из удивительных особенностей данного обитателя является необычайная прочность её крупной рельефной чешуи, модуль упругости которой в 10 раз выше, чем кости. Благодаря многослойной композиционной структуре чешуйчатого покрова арапаима приспособилась выживать в обществе пираний, находясь с ними в небольших водоёмах, отделяющихся от Амазонки в период засухи.

Ареал и места обитания 
Распространена в Южной Америке в бассейне реки Амазонки на территории Бразилии, Гайаны и Перу. Обитает в густо заросших водяной растительностью заводях рек и озёр, в болотах и других пойменных водоёмах, в воде с температурой +25…+29 °C, pH = 6,0—6,5 и жёсткостью dH = 10°. В течение сухого сезона населяет озёра и реки, во время сезона дождей переселяется в затопленные пойменные леса. Придонная рыба.

Ископаемые остатки арапаимы или очень похожего на неё вида рыб были найдены в Колумбии в районе реки Магдалена и относятся к миоцену.

Образ жизни 
Хищник, питается в основном рыбой, а также при случае другими мелкими животными, включая птиц. Охотится преимущественно у поверхности воды. Арапаима может дышать атмосферным воздухом, благодаря ткани, пронизанной густой сетью кровеносных сосудов, похожей на лёгочную ткань, которая выстилает глотку и плавательный пузырь, имеющий ячеистое строение и выполняющий функцию дополнительного органа дыхания. Это приспособление развилось вследствие малого содержания кислорода в водах Амазонки. Таким образом, арапаима может переживать засуху, заглатывая воздух и зарываясь в ил и песок болот. Всплывает к поверхности за воздухом каждые 5—20 минут, звук заглатываемого арапаимой воздуха слышен на большом расстоянии.

Половозрелой становится на 5-м году жизни, длина впервые нерестящихся рыб составляет от 160—170 до 210—215 см. Нерест в апреле-мае. Размножается на неглубоких местах с чистой водой и песчаным дном, в котором строит гнездо, выкапывая ямку шириной 50—80 см и глубиной 15—20 см. В это гнездо самка откладывает икру, икринки крупные. Находясь над кладкой, самец тщательно охраняет икру и молодь, которая выклёвывается через 36—48 часов. В это время самка тщательно патрулирует 10—15 метровую зону вокруг гнезда. После выклева личинки первое время держатся возле головы самца и питаются особым белым веществом, которое выделяется специальными железами, расположенными позади его глаз. Мальки растут очень быстро и через неделю после рассасывания желточного мешка становятся хищниками. В среднем за месяц они прибавляют 5 см (от 2,5 до 7,5 см). При выращивании в аквариумах в Германии при постоянной температуре воды +23 °C через 10 месяцев мальки достигали средней массы 1700 г, при максимальной массе 2500 г. Арапаима, жившая в чикагском аквариуме, за 5 лет выросла почти на 1,5 м: с 20 до 160 см.

Охрана 
Один из наиболее ценных промысловых видов рыб Южной Америки, часто вылавливается с помощью сетей и гарпунов, поэтому экземпляры длиной более 2 метров в настоящее время встречаются редко, особенно в густонаселённых районах Амазонии. В некоторых областях распространения промысел запрещён. Внесена в Приложение II CITES.

Содержание в неволе 
Арапаима является объектом промышленного рыбоводства, была интродуцирована в водоёмы Таиланда и Малайзии, довольно часто содержится в зоопарках, крупных публичных и любительских аквариумах разных стран мира.

Содержат арапаиму в больших демонстрационных аквариумах и бассейнах объёмом более 1000 л при температуре воды +22…+28 °C, pH = 6,0—7,5 и жёсткости воды dH = 2—15 °Ж. Вода активно аэрируется, фильтруется и подменяется. Часто вместе с арапаимой содержат высокотелых рыб других видов. В неволе живёт до 10 лет.

Примечания

Литература 
 Амос У. Х. Живой мир рек / Пер. с англ. Под ред. д. б. н. В. Р. Дольника. — Л.: Гидрометеоиздат, 1986. — (Мир дикой природы) — 240 с. = Amos, William Hopkins. Wildlife of the rivers (Wildlife habitat series). A Chanticleer Press edition.
 Жизнь животных: в 6-ти томах. Том 4. Рыбы / Под ред. проф. Т. С. Раса. — М.: Просвещение, 1983.
 Кочетов А. М. Декоративное рыбоводство. — М.: Просвещение, 1991. — 384 с. — 300000 экз. — ISBN 5-09-001433-7
 Павлов Д. С., Савваитова К. А., Соколов Л. И., Алексеев С. С. Редкие и исчезающие животные. Рыбы. — М.: Высшая школа, 1994. — С. 149—150. — 334 с.
 Axelrod, H. R., W. E. Burgess, N. Pronek and J. G. Walls 1991 Dr. Axelrod’s Atlas of freshwater aquarium fishes. Sixth edition. T. F. H. Publications, Neptune City, New Jersey.
 Baensch, H. A. and R. Riehl 1985 Aquarien atlas. Band 2. Mergus, Verlag für Natur- und Heimtierkunde GmbH, Melle, Germany. 1216 p.
 Burnie, D. (2001) Animal. Dorling Kindersley, London.
 Castello, L. (2008) Lateral migration of Arapaima gigas in floodplains of the Amazon. Ecology of Freshwater Fish, 17: 38 — 46.
 Castello, L. (2008) Nesting habitat of Arapaima gigas (Schinz) in Amazonian floodplains. Journal of Fish Biology, 72: 1520—1528.
 Ferraris, C. J. Jr. 2003 Arapaimatidae (Bonytongues). p. 31. In R.E. Reis, S. O. Kullander and C. J. Ferraris, Jr. (eds.) Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America. Porto Alegre: EDIPUCRS, Brasil.
 Godinho, H. P., Santos, J. E., Formagio, P. S. and Guimarães-Cruz, R. J. (2005) Gonadal morphology and reproductive traits of the Amazonian fish Arapaima gigas (Schinz, 1822). Acta Zoologica, 86: 289—294.
 Goulding, M. 1980. Fishes and the Forest, Explorations in Amazonian Natural History. Berkeley: University of California Press.
 Goulding, M., N. Smith, D. Mahar. 1993. Floods of Fortune. New York: Columbia University Press.
 Hrbek, T., Farias, I. P., Crossa, M., Sampaio, I., Porto, J. I. R. and Meyer, A. (2005) Population genetic analysis of Arapaima gigas, one of the largest freshwater fishes of the Amazon basin: implications for its conservation. Animal Conservation, 8: 297—308.
 Hrbek, T., Crossa, M. and Farias, I. P. (2007) Conservation strategies for Arapaima gigas (Schinz, 1822) and the Amazonian várzea ecosystem. Brazilian Journal of Biology, 67(4): 909—917.
 Lowe-McConnell, R. 1987. Ecological Studies in Tropical Fish Communities. London: Cambridge University Press.
 Lundberg, J. G. and B. Chernoff (1992) A Miocene fossil of the Amazonian fish Arapaima (Teleostei, Arapaimidae) from the Magdalena River region of Colombia — Biogeographic and evolutionary implications // Biotropica, 24 (1): 2 — 14.
 Ma, X., Bangxi, X., Yindong, W. and Minxue, W. (2003) Intentionally introduced and transferred fishes in China’s inland waters. Asian Fisheries Science, 16: 279—290.
 Marsden, P. D. (1994) Letter from Brasilia: some primitive peoples of the tropics. BMJ, 308: 1095—1096.
 Sanford, C. P. J. and Lauder, G. V. (1990) Kinematics of the tongue-bite in Osteoglossomorph fishes. Journal of Experimental Biology, 154: 137—162.
 Stone, R. 2007 The last of the leviathans. Science 316:1684 — 1688.
 Vidthayanon, C. (2005) Aquatic alien species in Thailand (Part 1): Biodiversity. In: Bartley, D. M., Bhujel, R. C., Funge-Smith, S., Olin, P. and Phillips, M. (Eds) International mechanisms for the control and responsible use of alien species in aquatic ecosystems. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
 Wheeler, A. 1977 Das grosse Buch der Fische. Eugen Ulmer GmbH & Co. Stuttgart. 356 p.

Ссылки 
 
 Melfi, L. 2003. Arapaima gigas  (On-line), Animal Diversity Web
 ARKive — Arapaima videos, photos and facts — Arapaima gigas
 Arapaima — National Geographic 
 World Conservation Monitoring Centre 1996. Arapaima gigas . In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1.
 BioTrade Facilitation Programme. (2006) Arapaima gigas market study: current status of Arapaima global trade and perspectives on the Swiss, French and UK markets. United Nations Conference on Trade and Development, Geneva.

Аравановые
Рыбы Южной Америки
Живые ископаемые
Животные, описанные в 1822 году
Промысловая рыба
Хищные рыбы